Telson är ett släkte av kräftdjur. Telson ingår i familjen Telsidae. 

Telson är enda släktet i familjen Telsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Telson